Hecher ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Hecher (* 1943), deutscher Ringer
 Lorenz Hecher (* 1946), deutscher Ringer
 Traudl Hecher (1943–2023), österreichische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Hächer